Flakaträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flakaträsket (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (12,5 ha)
Flakaträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (28,3 ha)
Flakaträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (6,08 ha)
Flakaträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (66,5 ha)
Flakaträsket (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (61,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn